Базож може да се односи на:

 Базож (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Базож (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Базож"